А (кирилиця) — кирилична літера.
 А, а — в музиці — літерне позначення ноти ля.
 А (префікс) — приставка в словах іншомовного походження, що означав «проти», «без», «не», наприклад: аморальний (а — проти,  — моральний) — против моралі; атеїзм (а — без,  — бог) — безбожжя; аргон (а — не,  — діяльність) — бездіяльний.
 А — слово в українській мові:
 а) сполучник, вживається також у значенні але, та, проте (в діалектах — в значенні і);
 б) частка питальна або спонукальна для підсилення мови;
 в) вигук, що передав здивування, переляк, радість, досаду, рішучість та інші почуття.
 А — знак у при літерному позначенні чисел.
 А (вітамін)
 Аденін — один з нуклеотидів.
 Спілка А
 Техно-мистецька група А
 А (Шіґа)

Звуки 
 [а] — неогублений голосний переднього ряду низького піднесення.
 [ɑ] — Неогублений голосний заднього ряду низького піднесення.

Див. також 
 A — латиничний символ.
 А̄ (кирилиця) (А з макрон) — буква розширеної кирилиці, яка використовується в евенкському, Мансійському, нанайському, орокскомському, Ульчськму, кільдінському, саамському і селькупському алфавітах.